Тонлеса́п:

 Тонлесап — озеро в Камбодже.
 Тонлесап (или Сап) — река, вытекающая из озера Тонлесап.
 Тонлесап (заповедник)